Termenul „Havel” se poate referi la:

Havel un râu în Germania de nord
Nume de persoane:
Hippolyte Havel (1871-1950), anarhist ceh în USA
Nina Havel  (* 1980), comentator TV  în Elveția
Václav Havel (* 1936) scriitor și om politic ceh